Такелот III (Такелот Усер-Маат-Ра Сетепен-Амон) — египетский фараон из XXIII династии.

Биография 
Сын Осоркона III, его соправитель в последние годы правления и наследник. Власть Такелота III распространялась лишь на часть Нижнего Египта и включала в себя такие центры как Леонтополь и Гераклеополь, то есть, как минимум, XI и XX номы Нижнего Египта.

Кроме того, Такелот III, очевидно, владел и Фивами, поскольку сам он занимал должность Верховного жреца Амона, а его единокровная сестра Шепенупет I должность «Супруги бога» в фиванском храме Амона. Более того, оба сына Такелота III сделали карьеру в том же фиванском храме Амона.

Время правления 
Согласно различным исследователям, Такелот III правил от 8 до 12 лет, причём бо́льшую часть этого периода он был соправителем своего отца Осоркона III. Начало соправительства помещается египтологами в период между 773 и 764 годами до н. э., а окончание его самостоятельного правления, видимо, имело место между 766 и 754 годами до н. э. В соответствии с хронологией Юргена фон Бекерата, правление Такелота III имело место в 767—755 годах до н. э.

Семья

Имя

Литература 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXIII династии
Правители Африки VIII века до н. э.